raszpla – ryba z rodziny raszplowatych:
 raszpla ciernista (Squatina aculeata)
 raszpla kalifornijska (Squatina californica)
 raszpla plamista (Squatina oculata)
 raszpla zwyczajna (Squatina squatina), inaczej skwat, anioł morski lub ryna
 raszpla – potoczne określenie tarnika